Esistono più comuni francesi con questo nome

 Vadans – Giura
 Vadans – Alta Saona